Die Abkürzung ZLF steht für:
 Zentrum- für Lehre und Forschung des Universitätsspital Basel
 Bayerisches Zentral-Landwirtschaftsfest
 das Zentrum für Lehrerbildung und Schul- und Unterrichtsforschung der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main
 das Zentrum für Lehrerbildung und Fachdidaktik der Universität Passau
 Z-Lötfahne: Lötösenanbringung bei Akkumulatoren in unterschiedlicher Richtung (Z-Form)

ZLF